Castres ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Castres (Aisne), französische Gemeinde im Département Aisne
 Castres-Gironde, französische Gemeinde im Département Gironde
 Castres (Tarn), französische Gemeinde im Département Tarn, davon abgeleitet die Verwaltungseinheit
 Arrondissement Castres

Castres ist der Familienname folgender Personen:
 Edouard Castres (1838–1902), Schweizer Maler
 Guilhabert de Castres (um 1165~1240), Katharerbischof von Toulouse